Jan de Kruijff (1706-1775) (1706-1775), koopman, dichter
Jan de Kruijff (1755-1821) (1755-1821), koopman, dichter, vrederechter en zoon van Jan de Kruijff (1706-1775)
Jan de Kruijff (1819-1900) (1819-1900), hoofdingenieur van Rijkswaterstaat en kleinzoon van Jan de Kruijff (1755-1821)
Jan de Kruijff (1853-1931) (1853-1931), linnenfabrikant en zoon van Jan de Kruijff (1819-1900)
Jan de Kruijff (musicoloog) (1931-2022), musicoloog, journalist en radiopresentator, kleinzoon van Jan de Kruijff (1853-1931)